Пегги Сью — главная героиня подростковой серии книг «Пегги Сью и призраки» французского писателя Сержа Брюссоло.

Биография 
Пегги Сью Фэервей — девушка 14 лет, путешествующая вместе со своими верными друзьями Синим псом и Себастьяном (иногда она путешествует со своей бабушкой колдуньей). У Пегги необыкновенный дар - она может видеть призраков (что обернулось ей немалыми проблемами). В этих книгах она путешествует по разным загадочным и необыкновенным местам.

Список книг в серии 
 1. День синей собаки
 2. Сон демона
 3. Бабочка из бездны
 4. Заколдованный зоопарк
 5. Чёрный замок
 6. Подземное чудовище
 7. Восстание драконов
 8. Красные джунгли
 9. Волшебный свет
 10. Волк и фея
 11. Проклятый цирк
 12. Дерево из ниоткуда
 13. Принцесса и свинцовый человек
 14. Хрустальные слёзы

Где можно прочитать книги

Планеты и фантастические миры в цикле 
 Вселенная Миражей — волшебный  мир, созданный снами могущественного демона по прозвищу Спящий Гений. Вселенная часто менялась в зависимости от сновидений Гения. Одни из особенностей этой волшебной Вселенной — разнообразие её миров, полная подвластность желаниям людей, которым миражи старались заманить, как можно больше, в частности, подростков. Именно туда Невидимки во 2 части заманили Пегги Сью, чтобы та погибла в ловушках сада и дворца Гения, сны которого они превращали в кошмары.
 Планета Невидимок — планета, прародина Невидимок, уничтоженная в 3 части.
 Зета — планета в иной галактике, много тысячелетий назад практически уничтоженная пролетающей мимо кометой. На Зете обитали высоко развитые существа, напоминающие древних динозавров Земли, которые успели предсказать выход кометы на орбиту их планеты, а также спрятать себя в миллионы искусственных яиц, чтобы в итоге возродиться на другой планете (4 часть)
 Кандарта — шестая планета в Солнечной системе в галактике Зелёной Обезьяны. Кандарта была давно заселена людьми, которых привлёк огромный запас полезных ископаемых. Впоследствии люди выяснили, что планета — гигантское яйцо, плавающее в космосе, снесённое много веков назад доисторическим космическим существом, а в центре яйца — живёт и развивается гигантский космический осьминог женского пола, которого жители Кандарты прозвали Пожирательницей. Пожирательница долгое время дремала, а теперь, пробудившись, решила продолжить существование своего рода, потому что она — последний представитель своего вида. Для воплощения своего коварного плана она похищала своими щупальцами детей Кандарты, чтобы по их образу составить из своей шкуры и плоти супер-клонов, которых она расселит по всей галактике, чтобы те в свою очередь продолжили их вид и захватили Вселенную.

 Зантора — далёкая планета, находящаяся в галактике Андромеды. Много тысяч лет назад на этой планете произошел ужасающий природный катаклизм, вроде глобального похолодания, почти уничтоживший все живые организмы на планете, кроме драконов, спрятавшихся в недрах земной коры и питавшихся лавой. Впоследствии, планета была колонизирована, люди построили на неё большие города, посёлки, но планета на которой ранее жили вовсе не люди, а слабо развитые существа — обычные животные — начала выпускать из своих недр в атмосферу и гидросферу некую магическую субстанцию, превращавшую людей в животных. Поначалу люди страшились этого, считая, что это — проклятье за колонизацию планеты, что она превращает всех в чудовищ. На самом деле, превращение проходило совсем иным образом: злые и жестокие люди превращались в грозных зверей (волков, медведей, тигров, львов), а добрые и уравновешенные — в маленьких зверей (зайцы, кролики, суслики).
 Анкарта — родная планета Анны-Софии, с которой её увезли ещё ребёнком. Государства планеты выглядят на уровне развития европейских стран эпохи раннего Нового времени, однако по уровню научных знаний состоят в значительной вышине (даже перед современными знаниями жителей Земли). Большинство стран на планете — могущественные империи и военные державы, часто разрываемые враждой между друг другом из-за территорий. Планета обладает удивительной историей, населена невероятными жителями — мифическими существами (гномами, ведьмами, магами).

Персонажи 
 Пегги Сью — (настоящее имя Анна-София, владелица Черных Земель, младшая дочь королевы Азены и короля Вильяма Третьего) ей 14 (1-9 книга) — 15 лет (в 10-11 книгах), 16 исполняется Пегги в 12 серии, как раз при её возвращении с Анкарты на Землю. Во всех повестях Пегги представлена сильной, храброй и добродушной личностью, довольно умелой, умной, умеющей не теряться в самых безвыходных ситуациях, однако довольно доверчивой и ранимой (особенно, когда её парень Себастьян забыл и бросил).

Пегги родилась, как воин для уничтожения расы Невидимок, грозящих истребить человечество (из-за чего её родная мать и оставила свою дочь на Земле, чтобы запутать злодеев, пытавшихся убрать её, видя в ней и в её мистическом даре угрозу). В 1 четырёх частях носила очки, в 5 серии избавилась от плохого зрения после посещения колдуньи в городе Исенгрин. Куда бы она ни направлялась, всех её спутников ждали неприятности:
 Дадли (1 серия) — получил амнезию после взрыва волшебного синего солнца.
 Себастьян (2-7 серия) — едва не погиб несколько раз в стране миражей, в городке Аквалия и в ходе случая в Чёрном замке, когда стал последним воином древней расы космических крокодилов и едва не уничтожил Вселенную, убив последнего гигантского угря. Позабыл Пегги на планете Зантора, превратившись в оборотня.
 Шин Доггерти (3 серия) — молодой механик, был влюблен в Пегги, поэтому ненавидел Себастьяна. В подземном вулкане рассыпался на сотни кусочков, но после помощи бабочки из бездны возродился в виде человека с лицом в виде мозаики, но со способностью проходить через лабиринты и решать сложные головоломки.
 Мартина (4 серия)- жительница Аквалии, которая помогает Пегги разобраться в чём же дело.
 Наксос (8-9 серия) - был ранен красным единорогом в марсианском лесу, но исцелен при помощи животворной глины.
 Колин Манике (10 серия) — был ранен отравленной стрелой, одет в проклятые доспехи воина-волка, погиб в водах проклятого озера.
Пегги очень часто спасала мир, человечество и другие планеты, среди её подвигов:
 Борьба с Невидимками (1-3 часть)
 Путешествия в стране миражей и в замке Демона (2 часть)
 Спасение мистической бабочки из бездны (3 часть)
 Спасение Земли от воскрешения древней расы жителей планеты Зета, уничтоженной много тысячелетий назад кометой (4 часть)
 Спасение Земли и почти всей Вселенной от битвы космических крокодилов и гигантских угрей, вызвавшей Апокалипсис (5 часть)
 Спасение планеты Кондарты от пробуждения гигантского подземного чудовища (6 часть)
 Выяснение секрета планеты Зантора, на которой долгие годы хозяйничала мутация, превращавшая людей в чудовищ (7 часть)
 Путешествия в джунглях зоопарка в колледже супергероев (8 часть)
 Спасение планеты, замороженной богами (9 часть)
 Приключения в лесах Анкарты — своей родной планеты, борьба с феями и спасение Анкарты от пробуждения каменных великанов (10 часть)
 Спасение Анкарты и почти всей Вселенной от нашествия даззаков — агрессивного и воинственного инопланетного народа, мечтавшего покорить всю Вселенную (11 часть)
 Путешествие по загадочному миру гигантского Мирового Дерева (12-13 часть)
В 8 части Пегги проходит учёбу в секретном колледже супергероев, в котором разыгралась трагическая кровавая война, в ходе которой колледж оказался разрушен, а его студенты и персонал — убиты космическими животными, вырвавшимися на свободу. Пегги и горстке её друзей — синему псу, Наксосу, Джеффу и Зебу — удается спастись в летающем шаре. Шар уносит в космос, где его затягивает космическим течением в иную галактику.
В 9 серии Пегги, попав на проклятую планету и путешествуя в подземных пещерах, от колдуна по имени Токияши впервые узнает правду о своем рождении, а в конце за ней прилетает её мать — волшебница Азена, рыжеволосая королева.
В книге «Волк и фея» Пегги возвращается на родную планету, где встречает много новых друзей, в частности: свою родную сестру Марию-Женевьеву и крестьянских парней-конюхов: Колена и Антонена. В конце Колен погибает, жертвуя собой ради спасения Пегги, которая, в свою очередь, спасает родное королевство от нападения гигантов.
В «Проклятом цирке» Пегги с синим псом и своей сестрой вынуждена скрываться в землях страны Никовод, после того как власть в их королевстве захватил тира Тибо Де Шато-Юрлан. Там же они спасают страну от инопланетного народа даззаков с помощью сил могущественных божеств. Мария-Женевьева становится королевой Никовода, а Пегги поселяется в уютной хижине в тихом саду.
В книге «Дерево из ниоткуда» Пегги возвращается на Землю в небольшой городок, в качестве стажера медицинского персонала лечебницы для монстров, остаётся в корнях огромного космического дерева, чтобы разыскать свою бабулю Кетти. Она очень сильно любила Себастьяна, которого встретила во 2 серии и тяжело переживала его уход в 7 серии, вспоминая о нём почти всю 8 серию и окончательно забыв о нём лишь к 9 серии. В книге «Дерево из ниоткуда» она отдаёт воспоминания о её любви к этому мальчику.
 Синий пёс — пёс с шерстью ярко-синего цвета, полученной в результате облучения искусственного солнца, сотворенного в 1 книге Невидимками. После событий 1 книги синий пёс стал самым лучшим другом Пегги и сопровождал её практически во всех её приключениях: в Стране Миражей, на Кандарте, на Занторе, в колледже супергероев и т. д.
 Наксос — один из самых близких друзей Пегги, с которым она познакомилась во время учёбы в колледже супергероев (события книги «Красные джунгли») и с которым пережила все опасности зоопарка, колледжа, а также спасла замороженную планету от гибели. Очень веселый, смелый и дружелюбный юноша и преданный друг, одна из особенностей которого — его волосы, состоящие из чистого золота, а также нечеловеческая сила, данная ему животворной волшебной глиной, которая также излечила его после того, как его едва не убил красный единорог. Имеет сильную привязанность к Пегги, не очень ладит с Джеффом, но после 9 книги вынужден оставить Пегги и вернуться на Землю, чтобы жить нормальной жизнью.
 Джефф — высокомерный и нахальный мальчишка, одноклассник Пегги и Наксоса в колледже супергероев, хочет стать героем. В «Красные джунгли» Пегги спасла его с космической станции, в которой находился колледж и с тех пор он в её компании, несмотря на то, что сначала оба проявляли друг к другу презрение. В книге «Волшебный свет» они попадают на странную планету, проклятую много веков назад древними богами, которые заморозили планету. Но один из выживших людей построил маяк, поддерживающий жизнь, свет и тепло на планете, но маяк стал неисправен. Джефф помогает Пегги разгадать тайну маяка, а потом после всех приключений возвращается домой, на Землю.
 Зеб — существо, слепленное Пегги из животворной глины во время приключений в джунглях зоопарка на втором этаже колледжа супергероев. Девочка хотела воссоздать Себастьяна, бросившего её, и когда она его лепила, она представляла себе его в идеале. Зеб получился добрым и смелым. Он может создавать условия, необходимые для жизни, но его кожа имеет зеленоватый оттенок, что иногда пугает людей. Он обожает свою создательницу и ради неё он погибает в книге «Волшебный свет». Его растерзал лев Бальбас, присматривающий за древним замёрзшим городом. В конце 9 книги Азена говорит Пегги, что Зеб все же остался жив, но хочет остаться на замороженной планете, чтобы помогать местным жителям бороться с хрустальной зимой.
 Лоба — сильная и смелая воительница лет 17, в прошлом — выпускница колледжа супергероев, а потом — пленница адских красных джунглей, не сумевшая пройти опасный экзамен, поэтому прятавшаяся с некоторыми уцелевшими в подземном бункере. Во многом очень помогла Пегги, став её подругой, но впоследствии погибла во время битвы студентов с чудовищами из джунглей.
 Колин Манике — парень, которого встречает Пегги в книге «Волк и Фея». Сильный и смелый юноша, который устроился конюхом в дворцовые конюшни, чтобы заработать денег для бедной семьи. Влюблен в Пегги. Он узнает о интриге разворачивающейся под самым носом у всех, затеянной Тибо Де Шато-Юрланом — женихом Пегги. В ходе чего был посажен в тюрьму, а затем отправлен в Темный Лес, где был подстрелен слугой Тибо. Колин начинает погибать от отравленной стрелы, но его находит Лесная Дева, Мария-Женевьева, сестра Пегги. Единственный способ спасти Колина — найти проклятые доспехи барона Эрвана де Бреганога, умершего воина-волка, но магия этих доспехов превращает Колена в бессмертного, но жестокого оборотня. Колен погибает в пучинах озера, воды которого превращают все в камень, помогая и защищая Пегги Сью. Перед этим он вручает Марии-Женевьеве волшебное кольцо с фамильным гербом Бреганогов, с помощью которого она сможет вызвать его из мира мертвых, чтобы он смог спасти любимую.
 Мария-Женевьева — родная сестра Пегги, о которой та узнает только в книге «Волк и фея» и которую Пегги и многие люди в королевстве считали погибшей от лап диких собак астролога, на самом же деле — учившаяся в лесной школе фей. Влюблена в Колина и из-за этого отчасти ненавидит свою сестру, ради которой тот готов на все. Мария-Женевьева — довольно дерзкая, но очень дружелюбная девушка. Носит маску (в книге «Проклятый цирк» маска ей уже не будет нужна, так как древние боги изменят её внешность) потому, что в школе фей за плохие оценки ей изуродовали лицо. После смерти Колина в водах проклятого озера становится врагом королевства, как и её сестра, и вынуждена скрываться в землях страны Никовод. Впоследствии, после спасения Никовода от нашествия даззаков, становится новой королевой Никовода и самой знаменитой волшебницей страны.
 Кэтти Эрин Флэнаган — бабушка Пегги, которая на самом деле не родная ей, но от этого любит названую внучку ещё сильнее. В своей деревне под названием Шака-Кандаррек она местная колдунья и даёт напрокат жителям деревни котов, которые снимают напряжение. В 4 книге перебралась на жительство в курортный городок Аквалия. Кэтти во многом помогала Пегги и синему псу, оказала неоценимую помощь во время их приключений на Занторе. Однако, вскоре, после восьмой серии она решает бросить колдовство. В книге «Дерево из ниоткуда» Кэтти становится главным ветеринаром лечебницы для монстров и руководительницей заповедника для оборотней, куда приглашает работать и Пегги Сью. Там же описано, что она носит футболку с надписью «Колдовство — это глупо!», что доказывает о её неприязни к магии. В этой же книге она отправляется на ветки гигантского дерева и не возвращается из его плена, из-за чего Пегги отправляется ей на помощь, осознавая, что дерево угрожает не только тихому городку, но и всей цивилизации.
 Себастьян — первый парень Пегги, который помог ей преодолеть все ловушки Страны Миражей и спасти родителей из плена мира сновидений. В книге «Сон демона» ему 69 лет, но так, как он всё время с 15-16 лет жил в мираже, то остался подростком. Из-за этого он подвергся наказанию властелина миражей: его тело состоит из песка в реальном мире, а чтобы он не рассыпался, его нужно поливать чистой водой. Однако парень избавляется от этого заклятья в книге «Черный замок», после операций космического робота-хирурга, обитавшего в средневековом аббатстве и брошенном там своими создателями — космическими крокодилами. В 6 серии Себастьян помогает Пегги бороться с подземным чудовищем. В книге «Восстание драконов» он превращается в волка, забывает про Пегги и влюбляется в Изи — юную ведьму, которая тоже стала волчицей. В последней книге ему становится 70 лет. Тогда-то Себастьян, чудом вспомнив Пегги, выясняет, что на Земле бабушке Кэтти и всему человечеству грозит опасность. Он перелетает всю галактику, находит Пегги на её родной планете и вместе с ней прилетает снова на Землю.
 Изи — юная рыжеволосая ведьма из города Омакайдо, на планете Зантора, которую Пегги встретила во время событий 7 серии книги, и которая под действием мутации превратилась в волчицу и увела у Пегги Себастьяна.
 Зарк — верховный судья и покровитель города Омакайдо, хранитель секретного яда.
 Меканикус — королевский лекарь Омакайдо, маг и главный помощник Зарка. Был подозрительно настроен против Пегги Сью и её друзей.
 Дженнифер — молодая крестьянка, которую Пегги, Себастьян и синий пес встретили в деревушке Блэк-Четоу, в 5 части. Жила с отцом в прицепе фургона на заброшенной свалке автомобилей. В конце концов помогла друзьям разгадать загадку Чёрного замка и его таинственного обитателя, которого долгое время считали чародеем-лекарем, а оказавшимся — роботом-хирургом.
 Дьяблокс Неустрашимый — один из знаменитых супергероев 20 века. В настоящее время, когда Пегги встретила его в колледже для супергероев, он уже состарился и даже ослаб. Обладает деспотичным, грубым и самоуверенным характером, что показывается в его уверенности в том, что он и отряд его студентов сумеет противостоять натиску космических животных. В итоге погиб в решающей схватке в саду колледжа, затоптанный гигантскими слонами.
 Анабиус Торкеваль Массалия — главный военнокомандущий военными силами планеты Кондарты, который призвал на родную планету Пегги Сью, чтобы просить её спасти их расу от подземного чудовища.
 Токияши — волшебник, обитающий в подземной стране замороженной планеты, чью дочь Юки Пегги спасла из морского плена волшебного океана (однако Юки пыталась мстить Пегги, так как была изуродована, в ходе чего была съедена болотным чудовищем). Именно Токияши рассказал Пегги тайну о её рождении, а потом помог ей спасти планету, вылечив медузу целебным порошком.
 Аразала — механик волшебного маяка, которого герои встретили в 9 части. Именно Аразала рассказал подросткам печальную историю замороженной планеты и тайну маяка, а также, что именно нужно сделать, чтобы починить маяк окончательно. Спустиля из башни маяка на ковре-самолёте, который ему одолжила Пегги.
 Азена — родная мать Пегги и Марии-Женевьевы, которая в 1 книге помогала ей бороться с Невидимками, представляясь волшебницей из иной галактики, а на самом деле являющаяся величественной королевой планеты Анкарты. В прошлом была в хороших отношениях с волшебником Токияши. Вернулась за дочкой в конце 9 книги. В 10 книге держалась холодно с младшей дочерью, чтобы не показать свою слабость к ней, поэтому Пегги сомневалась, что мать её любит. Была уколота волшебной палочкой, после чего уснула на целый век.
 Вильям Третий — родной отец Пегги, которого она плохо помнит, король Анкарты и муж Азены. Мало заботился о судьбе дочерей и даже о судьбе королевства. Усыплен на целый век Тибо Де Шато-Юрланом в ходе дворцового заговора.
 Графиня Де Манвиффлор — старая и очень уважаемая графиня, подруга Азены и наставница Анны-Софии и Марии-Женевьевы. Очень не любила Анну-Софию, считая, что та после долгого пребывания на Земле, на планете «пещерных людей» никогда не поддастся обучению и не станет такой, как все светские люди её рода.
 Антонен — юный крестьянин, лучший друг Колена Манике и Анны-Софии.
Тибо Де Шато-Юрлан — главный антагонист в 10 книге, молодой, но нахальный и жестокий барон, пытавшийся захватить власть в королевстве, для чего требовалось устроить смерть принцессы Анны-Софии. По его вине в проклятом озере погиб Колин Манике, а когда Пегги и её сестра бежали из страны, был назначен верховным монархом и стал узурпатором, но продолжал разыскивать сестер. Потом же он передумал, узнав, что Мария-Женевьева стала королевой Никовода, а помогли ей в этом могущественные божества.
 Дени Де Монтовер — молодой и беспечный граф, лучший друг Тибо Де Шато-Юрлана.
 Сафра Раанит — фея-воительница, руководительница лесной школы фей, которая поклялась отомстить Пегги Сью за кражу сонной иглы. Впоследствии отказалась от этой затеи, узнав, что Пегги и её друзья находятся под прикрытием древних богов в Ниководе.
 Астракос — король Никовода, страны, которая была почти опустошена из-за колдовских слонов набу, питомцев даззаков. Также стал жертвой набу, как и все его подданные.

Персонажи детской литературы